Wakkanai se poate referi la:

 Municipiul Wakkanai, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 5960 Wakkanai, un corp ceresc numit după municipiul Wakkanai.